Die European Internet Exchange Association (Euro-IX) wurde 2001 durch die größten europäischen Betreiber von Internet-Knoten (IX) gegründet. Die Organisation mit Sitz in London ist für Provider, Netzbetreiber und Internet-Knoten-Betreiber (Internet Exchange Provider, IXP) gedacht.

Seit dem Beitritt des amerikanischen EQUINIX (2005) zur Euro-IX umfasst die Organisation 36 Mitglieder (IXPs), das entspricht ca. 50 % der europäischen IXPs.

Das Unternehmen pflegt dabei öffentlich zugängliche Daten der beigetretenen IXPs. Zudem wird eine Peering Matrix (IXPs) unterhalten, die die Konnektivität der IXPs untereinander beschreibt.

Um die Besonderheit von Internet-Knoten besser zu verstehen, hat Euro-IX einen Wettbewerb lanciert, das Resultat ist das fünf-minütige Video wie Peering funktioniert.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Europäische Organisation
Internetknoten
Internet-Organisation
Internationale Organisation (London)
Non-Profit-Organisation
Gegründet 2001